Улица Ради́щева — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, присвоенное в честь писателя Александра Радищева.

Белоруссия 
 Улица Радищева — улица в Минске.

Казахстан 
 Улица Радищева — улица в Алма-Ате.

Крым 
 Улица Радищева — улица в Керчи.
 Улица Радищева — улица в Симферополе.

Россия 
 Улица Радищева — улица в Великом Новгороде.
 Улица Радищева — улица в Альметьевске.
 Улица Радищева— улица в Бугульме.
 Улица Радищева — улица в Бийске.
 Улица Радищева — улица в Валдае
 Улица Радищева — улица во Владимире.
 Улица Радищева — улица в Екатеринбурге.
 Улица Радищева — улица в Иваново.
 Улица Радищева — улица в Иркутске.
 Улица Радищева — улица в Йошкар-Оле.
 Улица Радищева — улица в Калининграде.
 Улица Радищева — улица в Кемерово.
 Улица Радищева — улица в Красноярске.
  — улица в Красном Сулине.
 Улица Радищева — улица в Курске.
 Улица Радищева — улица в Кузнецке.
 Улица Радищева — улица в Липецке.
 Улица Радищева — улица в Мурманске.
 Улица Радищева — улица в Муроме.
 Улица Радищева — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Радищева — улица в Новосибирске.
 Улица Радищева — улица в  Орле (наименована 11 апреля 1959 г.).
 Улица Радищева — улица в Петрозаводске.
 Улица Радищева — улица в Ростове-на-Дону.
 Улица Радищева — улица в Рыбинске.
 В Санкт-Петербурге:
 Улица Радищева — улица в Центральном районе.
 Улица Радищева — улица в Пушкине.
 Улица Радищева — улица в Саранске.
 Улица Радищева — улица в Саратове.
 Улица Радищева — улица в Сарове.
 Улица Радищева — улица в Смоленске.
 Улица Радищева — улица в Тобольске.
 Улица Радищева — улица в Ульяновске.
 Улица Радищева — улица в Уфе.
 Улица Радищева — улица в Ярославле.
 Улица Радищева — улица в Хабаровске.

Украина 
 Улица Радищева — улица в Днепре.
 Улица Радищева — улица в Запорожье.
 Улица Радищева — улица в Ивано-Франковске.
 Улица Радищева — улица в Луганске.
 Улица Радищева — улица в Харькове.
 Улица Радищева — улица в Ужгороде.

См. также 
 Переулок Радищева